Uglowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Uglowka (Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowgorod
 Uglowka (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl